Стрелковое — название населённых пунктов.

Россия 
 Стрелковое — исчезнувшее село в Ленинском районе Крыма.

Украина 
 Стрелковое — село в Геническом районе Херсонской области.